A-band kan syfta på:

 A-band (NATO) – frekvensband från 0 till 250 MHz
 A-band (biologi) – blandat myosin och aktin, se sarkomer
 A (band) – ett rockband från Suffolk, England
 A Band Apart – ett filmproduktionsbolag som startades 1991 av Quentin Tarantino och Lawrence Bender